Исаак Мбенза (; 8 марта 1996 года, Сен-Дени, Франция) — бельгийский футболист, нападающий английского клуба «Хаддерсфилд Таун».

Клубная карьера 
Родился во французском городе Сен-Дени. Тренировался в школах «Брюсселя» и «Мехелена», окончил академию «Валансьена». В 2013 году стал играть за вторую команду, дебютировал в ней 24 августа 2013 года в поединке против «Онуа».

6 февраля 2015 года дебютировал в составе главной команды «Валансьена» в Лиге 2 поединком против «Осера». Всего в дебютном сезоне провёл 13 встреч, став основным игроком, выходящим на замену. 22 мая 2015 года забил свой первый мяч в профессиональном футболе в ворота «Газелека». 2 июля 2015 года подписал контракт с «Валансьеном» сроком на три года. Сезон 2015/16 провёл основным игроком, сыграл 35 матчей и забил 6 мячей.

27 июля 2016 года подписал контракт с бельгийским клубом «Стандард». Срок контракта составил 4 года. 31 июля 2016 года дебютировал в Лиге Жюпиле в поединке против «Вестерло», выйдя на замену после перерыва вместо Эдмилсона Жуниора.

Примечания 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Валансьен»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Монпелье»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»